Osoby o nazwisku Durand:
 Asher Brown Durand (1796-1886), amerykański malarz
 Gilbert Durand (ur. 1921), francuski filozof, antropolog i socjolog kultury
 Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), francuski architekt i teoretyk architektury
 Raymond Durand (1786-1837), francuski polityk i dyplomata, konsul francuski w Warszawie w latach 1827–1837

inne osoby:
 Guillaume Durand z Saint-Pourçain
Miejscowości w USA:
 Durand – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Durand – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Durand – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Durand – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
Gminy w USA:
 Durand (ang. Durand Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Durand (ang. Durand Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Durand (ang. Durand Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin